Lička Jesenica, naselje u Hrvatskoj u općini Saborsko
 Jesenica (rijeka) (Lička Jesenica), rijeka u Hrvatskoj kod naselja Lička Jesenica

Vidi i:
 Jasenica (razdvojba)
 Jasenice (razdvojba)
 Jesenice (razdvojba)